Ика
Топоним
 Ика () — город на юге Перу, около 300 км от столицы Лимы у побережья Тихого океана
 Ика — село-курорт в Катангском районе Иркутской области России
 Ика () — село в составе общины Опатия Приморско-Горанской жупании Хорватии
 Ика — река в Иркутской области России, приток Непы
 Ика — река в Амурской области России, приток Гилюя
 Ика (исп. Región Ica, кечуа Ika suyu) — регион на юго-востоке Перу
 Ика — чибчанский язык на территории Колумбии

См. также 
 Ик
 IKA
 ICA